Kacper Kozłowski peut désigner :
 Kacper Kozłowski (1986-), athlète polonais ;
 Kacper Kozłowski (2003-), footballeur polonais.